Utaurora es un género monotípico extinto de la familia Opabiniidae, unos extraños artrópodos terminales estrechamente relacionados con los verdaderos artrópodos y los radiodontos. La única especie conocida es Utaurora comosa, que vivió durante el Cámbrico Medio con sus fósiles procedentes del esquisto de Wheeler en Utah.

Historia de estudio 
El espécimen holotipo de Utaurora comosa, KUMIP 314087, fue recogido en el esquisto de Wheeler en Utah. Fue descrito inicialmente como un espécimen de Anomalocaris en 2008. En 2022, Pates et al. reinterpretaron el espécimen como un opabínido y lo describieron como un nuevo género y especie.

Etimología 
Utaurora es un acrónimo de Utah, en referencia al lugar donde se encontró el espécimen, y Aurora, el nombre de una diosa romana. La referencia a Aurora se eligió porque en la mitología romana Aurora es una diosa del amanecer que convirtió a su amante en un insecto, y Utaurora es una especie primitiva cercana al origen de los artrópodos. El nombre específico de la especie significa en latín "peludo" o "frondoso", y hace referencia al aspecto del animal, con una superficie dorsal de aspecto peludo y una disposición de los lóbulos caudales similar a la de una hoja.

Descripción 

Utaurora se parece mucho a Opabinia, un extraño organismo del esquisto de Burgess con 5 ojos y una probóscide terminada con un par de apéndices. Debido a que el fósil descubierto está incompleto, no se sabe con certeza si Utaurora tiene también estas características. Utaurora se diferencia de Opabinia por tener unas láminas setales más extensas que cubren su dorso y la región proximal de cada una de los lóbulos laterales (que en Opabinia sólo cubren las aletas laterales), lo que le da un aspecto peludo, y por tener un abanico de cola compuesto por al menos 7 pares de láminas caudales (3 en Opabinia).

Clasificación 

Basándose en su similitud con Opabinia, los descubridores de Utaurora lo clasificaron en Opabiniidae. Sus análisis filogenéticos en general apoyaron la posición de opabínido. Un tercer posible opabínido, Myoscolex, se conoce de las rocas del esquisto de Emu Bay en Australia del Sur. Sin embargo, debido a que las características morfológicas que apoyan esta clasificación son controvertidas, se ha planteado una hipótesis que sugiere que también puede haber sido un gusano primitivo.

Posición filogenética de Utaurora dentro de Panarthropoda, según la descripción original:

Referencias

Bibliografía 
 

Artrópodos de América del Norte
Fósiles de América
Lobopodia
Géneros de artrópodos prehistóricos